Cratere Bjerknes – cratere lunare
 Cratere Bjerknes – cratere su Marte